Rybnik (dopływ Mošovskiego potoku) 
 Rybnik (dopływ Muráňa) 
 Rybník (powiat Domažlice)
 Rybník (powiat Levice)
 Rybník (powiat Revúca)
 Rybník (powiat Uście nad Orlicą)
 Rybník (stacja kolejowa)

Zobacz też 
 Rybnik (ujednoznacznienie)
 Rybníky (powiat Przybram)